Чуждестранен легион е термин за формирование във въоръжените сили на дадена държава, чийто личен състав е попълнен от доброволци-чужденци. Най-често се отнася за френско съединение, създадено през 1831 г.

Терминът може да се използва:
 като официално наименование
 Френски чуждестранен легион (1831),
 Испански легион – през Наполеоновите войни,
 Кралски германски легион – през Наполеоновите войни,
 Португалски легион – през Наполеоновите войни,
 Руски германски легион – през Наполеоновите войни и др.;
 като неофициално наименование
 Интернационален легион – в Италия (1860),
 Интернационални бригади – в Испания (1936) и др.